O gafanhoto-peregrino (Schistocerca peregrina) é um gafanhoto notório por ter sido uma das pragas do Egito, de acordo com o Antigo Testamento.

Gafanhotos